Tlacoachistlahuaca è un centro abitato del Messico, situato nello stato di Guerrero, capoluogo dell'omonimo comune.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati del Guerrero